Alfio Cavicchioli – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Andrea Cavicchioli – avvocato e politico italiano
 Gilberto Cavicchioli – scrittore e politico italiano
 Marco Cavicchioli – politico italiano